Родриго Рохо Пиассе (; родился 21 июля 1989 года, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, защитник клуба «Дефенсор Спортинг».

Биография 
Рохо — воспитанник клубов «Ривер Плейт Монтевидео» и Рампла Хуниорс. В матче против «Серро» он дебютировал в составе последнего в уругвайской Примере. 3 марта 2012 года в поединке против столичного «Расинга» Родриго забил свой первый гол за «Рампла Хуниорс». Летом того же года он перешёл в столичный «Феникс». 26 августа в матче против «Пеньяроля» Рохо дебютировал за новую команду. 2 марта 2014 годы «Монтевидео Уондерерс» Родриго забил свой первый гол за «Феникс».

Летом 2014 года Рохо переехал в Европу, подписав пятилетний контракт с льежским «Стандардом». Для получения игровой практики он сразу же был отдан в аренду в венгерский «Уйпешт». 23 августа в матче против «Пакша» Родриго дебютировал в чемпионате Венгрии. 19 ноября в поединке Кубка венгерской лиги против «Вашаша» он забил свой первый гол за «Уйпешт». В начале 2015 года Рохо был отдан в аренду в «Сент-Трюйден», но на поле в его составе так и не вышел.

Летом 2015 года Родриго вернулся в «Феникс», но сыграв за бывший клуб несколько матчей перешёл в «Суд Америка». 7 февраля в матче против «Дефенсор Спортинг» Рохо дебютировал за новую команду. Летом 2016 года он перешёл в парагвайскую «Олимпию». 16 июля в матче против «Рубио Нью» Родриго дебютировал в парагвайской Примере. В начале 2017 года Рохо перешёл в «Насьональ». 6 февраля в матче против «Депортиво Капиата» он дебютировал за новую команду.

В начале 2018 года Рохо перешёл в «Пеньяроль». 10 марта в матче против «Бостон Ривер» он дебютировал за новую команду. 5 мая в поединке против «Дефенсор Спортинг» Родриго забил свой первый гол за «Пеньяроль».

Достижения 
Командные

 «Пеньяроль»
 Чемпион Уругвая (1): 2018
 Обладатель Суперкубка Уругвая (1): 2018

Примечания

Ссылки 
 
 HLSZ

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Рампла Хуниорс»
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео